Koptos-Dekret bezeichnet:

 Koptosdekrete, mehrere Verwaltungsdokumente aus der späten 6. und 8. Dynastie;
 Koptos-Dekret des Nub-cheper-Re Anjotef, Urkunde des Nub-cheper-Re Anjotef aus der 17. Dynastie.